Șerbăneasa se poate referi la:

 Șerbăneasa, Dâmbovița
 Șerbăneasa, Vâlcea

Vezi și 
 Șerb (dezambiguizare)
 Șerbu (nume de familie)
 Șerban (nume)
 Șerbești (dezambiguizare)
 Șerbănești (dezambiguizare)
 Șerbănescu (nume de familie)

Toponime românești